Larry ist eine Kurzform von Laurence, einer Variante des lateinischen Laurentius, ein englischer männlicher Vorname, der insbesondere in den USA vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Larry Bird (* 1956), US-amerikanischer Basketballspieler
 Larry Birdsong (1934–1990), US-amerikanischer Sänger
 Larry Bluth (1940/41–2020), US-amerikanischer Jazzpianist
 Larry Brown (Lawrence Harvey Brown; * 1940), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Larry Brown (* 1951), US-amerikanischer Sprinter
 Larry Bunker (1928–2005), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Larry Carlton (* 1948), US-amerikanischer Jazzmusiker und Produzent
 Larry Christiansen (* 1956), US-amerikanischer Schachspieler
 Larry Clark (* 1943), US-amerikanischer Regisseur und Fotograf
 Larry Cole (* 1946), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Larry Cohen (1936–2019), US-amerikanischer Regisseur und Autor
 Larry Coryell (1943–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Larry David (* 1947), US-amerikanischer Komiker und Autor
 Larry Donn (1941–2012), US-amerikanischer Rockabillymusiker
 Larry Drake (1950–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Larry Ellison (* 1944), US-amerikanischer Unternehmensgründer
 Larry Flynt (1942–2021), US-amerikanischer Verleger und Publizist
 Larry Frazier (* ≈1935), US-amerikanischer Gitarrist
 Larry Gatlin (* 1948), US-amerikanischer Countrysänger
 Larry Gelbart (1928–2009), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Larry Gray (* 1954), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Larry Hagman (1931–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Larry Holmes (* 1949), US-amerikanischer Boxer
 Larry Hovis (1936–2003), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Larry King (1933–2021), US-amerikanischer Journalist und Moderator
 Larry Kusche (* 1940), US-amerikanischer Pilot, Fluglehrer, Bibliothekar und Sachbuchautor

 Larry McMurtry (1936–2021), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Larry McPhail (* 1968), US-amerikanischer Fußballspieler
 Larry Miller (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Larry Morris (1933–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Larry Norman (1947–2008), US-amerikanischer Sänger
 Larry Novak (1933–2020), US-amerikanischer Jazzpianist
 Larry Ogunjobi (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler
 Larry Page (* 1973), US-amerikanischer Informatiker
 Larry Rice (1949–2006), US-amerikanischer Musiker
 Larry Robinson (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Larry Seiple (* 1945), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Larry Taylor  (Samuel Lawrence Taylor; 1942–2019), US-amerikanischer Bass-Gitarrist
 Larry Wall (* 1954), US-amerikanischer Linguist und Programmierer
 Larry Willis (1942–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker, Arrangeur und Komponist
 Larry Young (1940–1978), US-amerikanischer Jazzmusiker

Familienname 
 Lionel Larry (* 1986), US-amerikanischer Leichtathlet
 Shawn Larry (* 1991), deutscher Baseballspieler

Kunstfiguren 
 Larry Brent, Titel und Hauptfigur einer Romanserie
 Larry Sanders, Hauptfigur der Fernsehserie Die Larry Sanders Show, einer fiktiven Late-Show, erdacht und gespielt von Garry Shandling
 der Vogel Larry, das Wappentier der Mikroblogging-Plattform Twitter

Tiere 
 Larry (* 2007), ein Kater, der seit 2011 in der Amtswohnung des britischen Premierministers als Mäusefänger Dienst tut.

Sonstiges 
 Larry (2022), Filmdrama von Szilárd Bernáth
 Larry (Musikkompilation), eine Serie von Musikkompilationen
 Larry O’Brien Championship Trophy, Siegestrophäe der amerikanischen Profi-Basketballliga NBA
 Leisure Suit Larry, eine Computerspielreihe

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname